Arnoul est un prénom masculin d'origine germanique, aujourd'hui désuet. Ses variantes linguistiques sont : Arnoulf, Arnulf, Arnulphe, Arnolphe.

Arnoul est aussi un patronyme.

Arnoul

Saints chrétiens

Autres personnalités portant ce prénom 
 Arnoul de Carinthie (ca 850-899), Empereur d'Occident de 896 à 899
 Arnoul  de Flandre (ca 873-965) dit Arnoul le Grand, Arnoul le Riche ou Arnoul le Vieux 
 Arnoul II de Boulogne (nc-971), comte de Boulogne
 Arnoul III de Boulogne (nc-990), comte de Boulogne
 Arnoul de Hollande, (ca 951-993), comte de Hollande et Zélande
 Arnoul  de Chiny (nc-1106), comte de Chiny
 Arnoul de Reims (mort en 1021), archevêque de Reims
 Arnoul de Chocques (nc-1118), aussi appelé Arnoul Malcouronne ou Arnoul de Rœux
 Arnoul  de Looz (1060-1135), comte de Looz
 Arnoul de Montgommery (ca 1068-ca 1118), baron anglo-normand
 Arnoul II de Looz (nc-1139), comte de Looz
 Arnoul de Lisieux (ca 1105-1184), évêque de Lisieux
 Arnoul de Chiny-Verdun (nc-1181), évêque de Verdun
 Arnoul III de Looz (nc-1221), comte de Looz
 Arnoul IV de Looz (nc-1273), comte de Looz, comte de Chiny (Arnoul II)
 Arnoul V de Looz (nc-1328), comte de Looz, comte de Chiny (Arnoul III)
 Arnoul d'Audrehem (ca 1302-1370), maréchal de France 
 Arnoul de Rumigny (nc-1373), comte de Chiny, comte de Looz (Arnoul VI)
 Arnoul Gréban (), auteur dramatique français

Personnalités portant ce patronyme

 Nicolas Arnoul (1608-1674), intendant des galères à Marseille.
Pierre Arnoul (1649/1651-1719), fils du précédent, intendant de marine à Toulon, Marseille, Le Havre, Rochefort, Bayonne, etc.
 Françoise Arnoul (1931-2021), actrice française

Voir aussi 
 
 
 
 
 
Prénom français
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Patronyme français